Норбер Бертран Барб — французький історик мистецтва.
 Сент-Барб-сюр-Гайон — муніципалітет у Франції, регіон Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Сервіньї-ле-Сент-Барб — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія, департамент Мозель.

Також 
 Сент-Барб